Si-šan (čínsky doslova „Západní hory“) může být

 Si-šan (obvod v Jün-nanu) – městský obvod v městské prefektuře Kchun-ming v provincii Jün-nan;
 Si-šan (Ťiang-su) – městský obvod v městské prefektuře Wu-si v provincii Ťiang-su;
 Si-šan, Západní hory – hory a kopce v západní části Pekingu;
 Si-šan, Západní hory (Jün-nan) – hory a kopce v západní části Kchun-mingu.

Externí odkazy